'555' in Romeinse cijfers
 555 (getal)
 555 v.Chr.
 555 n.Chr.
 DLV (bedrijf), een Belgisch bouwkundig adviesbureau
 Deutscher Leichtathletik-Verband, de Duitse atletiekbond
 Deutscher Luftsportverband, een voormalige organisatie voor de opleiding van luchtmachtpiloten in nazi-Duitsland